NFL sezona 2008. je 89. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 4. rujna 2008. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone New York Giantsa nad Washington Redskinsima. Super Bowl XLIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 1. veljače 2009. u Tampi u Floridi na Raymond James Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Arizona Cardinalsi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 27:23 i tako osvojili svoj šesti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2008.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Drew Brees, New Orleans Saints - 5069
Najviše jarda probijanja:  Adrian Peterson, Minnesota Vikings - 1760
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Andre Johnson, Houston Texans - 1575

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): D'Qwell Jackson, Cleveland Browns - 154
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): DeMarcus Ware, Dallas Cowboys - 20
Najviše presječenih lopti: Ed Reed, Baltimore Ravens - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: New Orleans Saints - 463 (28,9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints - 410,7 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: New York Giants - 157,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New Orleans Saints - 311,1 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers - 223 (13,9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 237,2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 76,9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Pittsburgh Steelers - 156,9 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2008. u NFL-u
NFL.com, sezona 2008.

Izvori 

2008